Биржайский договор (иначе Бирженский трактат или Договор в Биржах) — союзный договор в ходе Великой Северной войны, заключённый  года в Биржае русским царём Петром I с королём Речи Посполитой и курфюрстом Саксонии Августом II. Договору предшествовала битва при Нарве, а также безуспешные попытки польско-саксонского монарха заключить сепаратный мир со Швецией. Договор был призван обновить антишведский союз и включал в себя следующие пункты:

 союзники взаимно обязывались не заключать сепаратного мира
 Пётр I должен был послать в распоряжении Августа II вспомогательный корпус численностью 15-20 тысяч человек при 40 пушках
 русский царь обещал ежегодно давать польскому королю денежную субсидию в размере 100 тысяч рублей

Чуть позже был согласован план военных действий, по которому Август при помощи русского корпуса обязывался в том же году осадить Ригу, в то время как русские войска должны были отвлекать шведов в Ингерманландии и совершать набеги в Финляндию. После взятия Риги обе стороны намеревались выступить к Нарве. На случай наступления Карла XII на Москву, Август обещал послать России в помощь саксонские корпуса.

Примечания

Литература 
 Беспалов А. В. Северная война. Карл XII и шведская армия. Путь от Копенгагена до Переволочной. 1700—1709. — М: Рейтар, 1998.
 Молчанов Н. Н. Дипломатия Петра Великого. — М.: Международные отношения, 1990
 

Международные договоры XVIII века
Международные договоры Русского царства
Международные договоры Саксонии
1701 год
Март 1701 года
События 9 марта
Северная война
Биржай
Договоры по алфавиту